Григорий Александрович Евреинов ( — 18 мая 1919, Петроград) — российский государственный деятель, сенатор, действительный тайный советник; публицист.

Биография 
Из дворян. Родился а.

Окончив Императорское училище правоведения, с 28 мая 1860 года служил младшим помощником секретаря в канцелярии 1-го департамента Правительствующего Сената. В 1861—1863 годы участвовал в ревизии Калужской и Владимирской губерний, проводимой И. Х. Капгером: ревизовал мировых посредников, сословные крестьянские учреждения, а также исследовал хозяйственные изменения, вызванные освобождением крестьян. В 1863 году перемещен столоначальником в департамент министерства юстиции. С 1866 года — товарищ прокурора Санкт-Петербургского окружного суда, с 1867 — прокурор Тверского окружного суда.

С 1867 года — прокурор Одесского окружного суда, в 1873—1880 — прокурор Одесской судебной палаты. Считал, что революционное движение вызывается условиями государственного и общественного строя. За 1873—1880 годы все дела о штундистах прекращались по бездоказательности или по отсутствию состава преступления.

В 1880—1889 годы — обер-прокурор 1-го департамента Правительствующего Сената. Доказывал необходимость реформы государственных учреждений с созданием народного представительства в составе земской государственной думы. В следующем году назначен членом особого совещания, образованного при министерстве внутренних дел для рассмотрения представлении об административной высылке. В 1885 году назначен председателем особой комиссии, образованной для обсуждения результатов деятельности советов присяжных поверенных.

В 1889—1892 годы — товарищ министра путей сообщения, с января 1892 года управлял министерством. Способствовал принятию решения о строительстве сплошной транзитной Сибирской железнодорожной линии.

С 1892 года — сенатор; присутствовал во 2-м, с 19 апреля 1895 — в 1-м департаменте, затем — первом общем собрании Сената. В 1896 году пожалован в тайные советники, в последующем — действительный тайный советник.

Одновременно с 1886 года председательствовал в административных отделения Петербургского юридического общества, в 1904—1906 года — председатель Петербургского юридического общества. Один из учредителей и председатель первого в России славянского общества имени святых Кирилла и Мефодия (Одесса), юридического общества при Новороссийском университете.

Семья 
Отец — Александр Григорьевич Евреинов (1808—1885), тайный советник, обер-прокурор Сената.

Двоюродная сестра — Анна Михайловна Евреинова (1844—1919) — первая из русских женщин, получившая степень доктора права.

Избранные труды 
В своих публикациях выступал противником реакционного течения, поддерживавшего бюрократический автократизм и усиление дворянских привилегий.

 Евреинов Г. А. Автономия Царства Польского. — СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1906. — 19 с.
 Евреинов Г. А. Восточный вопрос и условия мира с Турцией. — Одесса : тип. П. Францова, 1878. — 65 с.
 Евреинов Г. А. Заметки о местной реформе. — СПб.: тип. Правительствующего сената, 1888. — 131 с.
 Евреинов Г. А. Идеология ближневосточного вопроса. — СПб.: типо-лит. Б. Авидона, 1911. — 56 с.
 Евреинов Г. А. Крестьянский вопрос в его современной постановке. — СПб.: тип. А. Бенке, 1903. — 6+2+83 с.
 — 2-е изд. — СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1904. — 131 с.
 Евреинов Г. А. Крестьянский вопрос в трудах образованной в составе Министерства внутренних дел Комиссии по пересмотру законоположений о крестьянах. — [СПб.] : типо-лит. И. Лурье и К°, ценз. 1904. — 18 с.
 Евреинов Г. А. Национальные вопросы на инородческих окраинах России : Схема полит. прогр. — СПб.: тип. А. Бенке, 1908. — 4+130 с.
 Евреинов Г. А. Пределы здравого русского национализма. — СПб.: тип. Гл. упр. уделов, 1912. — 58 с.
 Евреинов Г. А. Прошлое и настоящее значение русского дворянства. — СПб.: тип. А. Бенке, 1898. — 4+4+103 с.
 — 2-е изд. — М.: ЛЕНАНД, 2015. — 103 с. — (Академия фундаментальных исследований: история).
 Евреинов Г. А. Реформа денежного обращения с приложением справки о нашей бедности. — СПб.: тип. П. П. Сойкина, 1896. — 44 с.
 Евреинов Г. А. Российские немцы. — Пг.: тип. Гл. упр. уделов, 1915. — 34 с.
 Евреинов Г. А. Социальные утопии во Франции в их связи с революцией. — СПб.: тип. «Россия», 1907. — 40 с.
 Евреинов Г. А. Финляндский вопрос после манифеста 14 марта 1910 г. — СПб.: «Рус.-фр.» тип., 1910. — 33 с.

Примечания

Литература 
 
 
 Альманах современных русских государственных деятелей. — С. 257—258.

Ссылки 
 

Выпускники Императорского училища правоведения
Прокуроры по алфавиту
Прокуроры Российской империи
Персоналии:Одесса
Сенаторы Российской империи
Действительные тайные советники
Григорий Александрович